Linde est un nom de famille allemand et un prénom nordique (diminutif de Sieglinde et proche de Linda).

Personnes

 Andreï Linde (né en 1948), physicien et cosmologue russe ;
 Antonius van der Linde (1833-1897), homme de lettres, théologue et philologue néerlandais ;
 Bo Linde (1933-1970), compositeur suédois ;
 Carl von Linde (1842-1934), physicien et fondateur de la Gesellschaft für Lindes Eismaschinen AG (fabrication de machines à glace; l'actuelle Linde AG) ;
 CJ van der Linde (né en 1980), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Dennis Linde (né en 1943), parolier américain ;
 Edward Linde-Lubaszenko (né en 1939), acteur polonais ;
 Fedor Linde (1887-1917), soldat russe ;
 Gunnel Linde (née en 1924), écrivain suédoise ;
 Hans A. Linde (né en 1924), homme de loi américain ;
 Hans-Martin Linde (né en 1930), musicien allemand ;
 Walther Heinrich Eduard Linde (1868-1939), peintre et illustrateur de livres pour enfants, frère de Max Linde ;
 Horst Linde (né en 1912), architecte allemand ;
 Hubert Linde (1867-1926), politique polonais ;
 Justin von Linde (1797-1870), juriste, fonctionnaire et politique allemand ;
 Max Linde (1862-1940), ophtalmologue, mécène et amateur d'art ;
 Rob Linde (né en 1978), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Samuel Bogumił Linde (1771-1847), linguiste polonais ;
 Ulf Linde (1929-2013), critique d'art, écrivain et directeur de musée suédois.

Entreprises
 Fenwick-Linde (l'ancien nom était Fenwick)
Une forme raccourcie de la Linde AG
La maison d'édition spécialisée Linde Verlag Wien (Vienne)

Cours d'eau
 Un affluent du Tollense (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne)
 Linde : rivière néerlandaise
 Pour l'affluent de la Léna (République de Sakha en Russie) : voir Lindia

Toponyme
 La colonie dorienne de Lindos, sur la côté méridionale de l'île de Rhodes
 Linde, une localité de la commune de Gotland en Suède
 aux Pays-Bas
 Linde, une localité de la commune de Bronckhorst
 Linde, une localité de la commune de Deventer
 Linde, un hameau de la commune de Twenterand
 Linde, un village de la commune de De Wolden

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de localités